Brachium bezeichnet:
 den Oberarm (lateinisch)
 Sigma Librae, einen 300 Lichtjahre entfernten Roten Riesen